Sistema d'Integració Centreamericana
 Sica (objecte)
 Sica (pel·lícula)